Колегіум василіян (Бар)
 Колегіум василіян (Бучач)
 Колегіум василіян (Володимир)
 Колегіум василіян (Гоща)
 Колегіум василіян (Кам'янець-Подільський)
 Колегіум василіян (Любар)
 Колегіум василіян (Умань)
 Колегіум василіян (Шаргород)

Див. також 
 Василіянська гімназія

Навчальні заклади Василіян